Indonesië
 Pringgarata (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Centraal-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara
 Pringgarata (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Centraal-Lombok in de provincie West-Nusa Tenggara